

São Mamede, municipalité située dans l'État de la Paraïba

São Mamede, paroisse civile de la municipalité de Batalha, située dans le district de Leiria et la région Centre
São Mamede, paroisse civile de la municipalité d'Évora, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo
São Mamede, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district et la région de Lisbonne
São Mamede de Coronado, paroisse civile de la municipalité de Trofa, située dans le district de Porto et la région Nord
São Mamede de Escariz, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord
São Mamede de Este, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord
São Mamede de Infesta, paroisse civile de la municipalité de Matosinhos, située dans le district de Porto et la région Nord
São Mamede de Negrelos, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto et la région Nord
São Mamede de Recezinhos, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto et la région Nord
São Mamede de Ribatua, paroisse civile de la municipalité d'Alijó, située dans le district de Vila Real et la région Nord
Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão, paroisse civile de la municipalité de Grândola, située dans le district de Setúbal et la région de l'Alentejo

La bataille de São Mamede, survenue le  entre l'armée du comte Alphonse I, futur roi de Portugal, et celle de sa mère Thérèse de León, comtesse régente, à proximité de la ville de Guimarães

 Le São Mamede est un cépage blanc du Portugal autorisé pour l'élaboration du Vinho verde